Szécs (románul Orșova-Pădure), Románia, Maros megye
Szécskeresztúr (szlovákul Zemplínska Teplica), Szlovákia, Kassai kerület, Tőketerebesi járás
Szécsmező (szlovákul Sečovská Polianka), Szlovákia, Eperjesi kerület, Varannói járás
Divékszécs (szlovákul Seč), Szlovákia, Trencséni kerület, Privigyei járás
Gálszécs (szlovákul Sečovce), Szlovákia, Kassai kerület, Tőketerebesi járás
Rimaszécs (szlovákul Rimavská Seč), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Rimaszombati járás
Somlyószécs (románul Sici), Románia, Szilágy megye

Szécs-Tarnoka, Tarnóka egykori megnevezése